Black Sunday, roman de Thomas Harris (1975).
 Black Sunday, film américain de John Frankenheimer sorti en 1977.
 Black Sunday, album studio du groupe américain de hip-hop Cypress Hill, sorti en 1993.